Ахль ас-су́ффа () или асха́б ас-суффа ( — букв. «люди скамьи» или «обитатели навеса») — бедные сподвижники пророка Мухаммеда, которые не имели в Медине пристанища и жившие под навесом мечети Пророка. Всего известны имена 93 человек из числа ахль ас-суффа, причем одновременно в мечети жило не более 30 человек. Среди «людей навеса» также были и путники, которые приезжали в Медину с целью повидать Мухаммеда.

История 
Пророк Мухаммед лично заботился о «людях навеса», отдавая им часть пожертвований и выплачивая им средства из государственной казны. Помимо непрерывных молитв и постов, ахль ас-суффа усиленно изучали грамоту и хадисы. Среди их учителей были такие известные сподвижники пророка Мухаммеда, как Ибн Масуд, Абу ад-Дарда, Убайй ибн Каб, Муаз ибн Джабаль и Убайда ибн ас-Самит. Мусульмане считают, что ахль ас-суффа фактически основали первое мусульманское учебное заведение (медресе).

Среди «людей навеса» были такие известные передатчики хадисов (Абу Хурайра, Ибн Умар и Абу Саид аль-Худри), первые муэдзины (Билал и Ибн Умм Мактум) и другие видные сподвижники Пророка (Абу Зарр, Хузайфа ибн аль-Яман, Хаббаб, Салман аль-Фариси, Сухайб ар-Руми, Укба ибн Амир и Ирбад ибн Сария).

Суфизм 
Ахль ас-суффа были образцами аскетизма и праведности. Они непрерывно молились и крайне редко без надобности покидали мечеть. Они никогда не нищенствовали и старались в меру своих возможностей трудиться и удовлетворять свои жизненные потребности. Толкователи Корана считают, что в 273 аяте суры Аль-Бакара говорится именно о «людях навеса».

В суфийской литературе ахль ас-суффа считаются самыми ранними представителями суфизма, образцом благочестия и аскетизма. По мнению некоторых средневековых авторов слово суфизм (тасаввуф) произошло от названия этой группы. Противники суфизма возражали, что ахль ас-суффа вели скромный образ жизни по необходимости, а не по убеждению. Действительно, после того, как ахль ас-суффа разбогатели за счет добычи, полученной во время завоеваний, они отказались от скромного образа жизни. Некоторые считают, что слово «суфий» происходит именно от слова «суффа».

Список некоторых из ахль ас-суффа 

 Аббад аль-Гифари
 Абдуллах ибн Масуд
 Абдуллах ибн Умар
 Абдуллах ибн Умм Мактум
 Абу ад-Дарда
 Абу Зарр аль-Гифари
 Абу Саид аль-Худри
 Абу Хурайра
 Абу Муса аль-Ашари
 Билал ибн Рабах
 Джария ибн Джамиль
 Дукайн аль-Мазани
 Зейд ибн аль-Хаттаб
 Ирбад ибн Сария
 Кааб аль-Ансари
 Муаз ибн Джабаль
 Саад аль-Худари
 Саид аль-Джумахи
 Сакиф аль-Асади
 Салим ибн Убайд
 Салим ибн Умайр
 Салман аль-Фариси
 Сухайб ар-Руми
 Тальха ан-Надри
 ат-Тафави ад-Дауси
 Убайда ибн ас-Самит
 Убайй ибн Каб
 Укба аль-Джухани
 Хубайб ибн Ясаф
 Хаббаб ибн аль-Аратт
 Хазим ибн Хармаля
 аль-Хакам ас-Самали
 Харим ибн Аус ат-Таи
 Харим аль-Асади
 Хариса ан-Наджжари
 Хузайфа ибн Усайд
 Хузайфа ибн аль-Яман
 Шукран Салих ибн Ади
 Шурахбил ибн Хасана

Примечания

Литература 
 
 
 
 Akram Diya Al-Umari Madinan Society at the Time of the Prophet. Virginia. The International Institute of Islamic Thought. 1991.
 Ali Hafiz Chapters From the History of Madina. Madina. Al-Madina Pinting and Publication Co.